Het ATP-toernooi van Boekarest 2013 (met de officiële naam BRD Năstase Țiriac Trophy 2012) werd gespeeld van 22 tot en met 28 april 2013. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest